Irakische Botschaft in Deutschland steht für:

 Irakische Botschaft in Berlin
 Irakische Botschaft in der DDR
 Irakische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Irak